Hunayn ist der Familienname folgender Personen:

 Hunayn ibn Ishaq (808–873), christlich-arabischer Übersetzer in Bagdad
 Ishaq ibn Hunain (um 830–910), Übersetzer vom Griechischen ins Arabische, Sohn des obigen